Бранимир Хргота (; ) — шведский футболист, нападающий немецкого клуба «Гройтер Фюрт».

Клубная карьера 
В ранние годы Бранимир совмещал игры за юниорский состав скромной команды «ИК Торд» с занятиями каратэ. В 2008 году, бросив занятия единоборствами, Хргота перебрался в выступающий во втором по силе шведском дивизионе «Йёнчёпингс Сёдра». Привлечённый в 2011 году к выступлениям основной команды, он, забив 18 мячей в 25 матчах, стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне и был признан болельщиками игроком года. Несмотря на проявленный несколькими клубами интерес, футболист отверг все предложения, чтобы спокойно окончить школу. В новом сезоне он отличился 10 раз в 14 матчах, а летом переехал в Германию.

4 июля 2012 года был завершён процесс перехода Хрготы в «Боруссию» Мёнхенгладбах. Дебют футболиста в новом клубе состоялся в матче против «Хоффенхайма»: на 74 минуте он заменил Майка Ханке. 11 мая 2013 года Бранимир впервые вышел в матче Бундеслиги на поле в основном составе, не имея ещё в своём послужном списке ни одного мяча за «Боруссию», и отличился хет-триком в ворота «Майнца» (первый гол был забит с пенальти, итоговый счёт 2:4). В следующем году Хргота регулярно выходил на поле в качестве игрока замены, отметившись 2 голами. В сезоне 2014/15 футболиста чаще ставят в основной состав, результатом на данный момент являются 5 голов в 2 матчах раунда плей-офф Лиги Европы против «Сараева», что ставит его на 2 — 4 места в списке лучших бомбардиров турнира.

Выступления за сборную 
С сентября 2011 года имеющий двойное шведско-хорватское гражданство Бранимир привлекался к участию в товарищеских матчах юниорской, а позднее молодёжной сборной Швеции. Осенью 2012 года главный тренер хорватской молодёжной сборной Иво Шушак пытался привлечь футболиста в свою команду, но тот отказался. 6 сентября 2013 года Хргота в своём первом официальном международном матче, проходившем в рамках отборочного турнира к молодёжному Евро-2015, забил победный мяч в ворота польской команды (итоговый счёт 3:1). Сыграв ещё в 4 матчах отборочного турнира, Бранимир отличился голом в ворота разгромленной со счётом 5:0 сборной Мальты — это было его последнее выступление за молодёжную сборную.

В сентябре 2014 года Бранимир был вызван во взрослую шведскую сборную. Отыграв второй тайм в товарищеском матче против эстонцев, он оказался в заявке на открывающую отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2016 игру с командой Австрии, но все 90 минут провёл на скамейке запасных.

Достижения 
 Обладатель Кубка Германии: 2017/18
 Финалист Кубка Германии: 2016/17

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»